est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcool insaturé
 trans,trans-2,4-hexadièn-1-ol, numéro CAS 

 Aldéhyde
 cyclopentane carbaldéhyde, numéro CAS 

 Cétone
 cyclohexanone, numéro CAS 
 2-éthylcyclopentanone, numéro CAS 
 4-méthylpent-3-én-2-one ou oxyde de mésityle, numéro CAS 
 3-méthylcyclopentanone, numéro CAS 

 Ether
 diallyl éther, numéro CAS